Ратмир Александрович Полуэктов (14 апреля 1930, Ленинград — 27 марта 2012, Санкт-Петербург) — российский учёный, один из основателей советской школы математического моделирования в биологии и агроэкологии.

Биография 
Родился в семье потомственных петербургских интеллигентов. Его отец, Александр Николаевич Полуэктов, работал главным инженером Ленинградского фарфорового завода им. Ломоносова. Во время блокады семья Полуэктовых оставалась в осажденном Ленинграде, и только весной 1942 года находящегося в последней стадии истощения Ратмира вывезли из Ленинграда по Дороге жизни.

После окончания школы Р. А. Полуэктов поступил в Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, и в 1954 году окончил основанную А. И. Лурье кафедру «Механика и процессы управления» физико-механического факультета ЛПИ. С 1954 по 1961 работал в НПО им. Климова, занимаясь разработкой систем автоматического регулирования вертолетных двигателей, с 1961 по 1967 год — профессор той же кафедры в ЛПИ.

В 1958 году в Ленинградской академии военно-воздушных сил защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1966 году в ЛПИ защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук по теме «Теория синтеза многомерных линейных систем управления».

В 1967 году поступил на работу в Агрофизический НИИ и в течение дальнейших 45 лет остается руководителем лаборатории математического моделирования агроэкосистем. Являлся одним из основателей советской школы математической биологии, зародившейся из школ-семинаров, проводимых под руководством Н. В. Тимофеева-Ресовского и А. А. Ляпунова. Автор ряда фундаментальных работ по использованию математических методов в теоретической биологии и экологии, динамике популяций и математической генетике.

С середины 1970-х годов интересы Полуэктова и возглавляемой им лаборатории сместились в сторону развития теории математического моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных растений. Он принимал активное участие в разработке концепции программирования урожаев, во многом предвосхитившей принципы точного и устойчивого земледелия. За 35 лет под его руководством создано несколько поколений компьютерных динамических моделей агроэкосистемы, подготовлено восемь докторов и почти пятьдесят кандидатов наук.

Р. А. Полуэктов упомянут в числе ученых, внесших определяющий вклад в науку, в международной энциклопедии «Who’s who in science in engineering». Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2002 года за № 277 ему присвоено звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Основные работы 
 
 
 
 Полуэктов Р. А., Романцев В. В., Козлов О. С. Моделирование систем и автоматизация машинного эксперимента. — Л.: Изд-во ЛЭТИ, 1982. — 64 с.
 
 Полуэктов Р. А., Вол И. А., Заславский Б. Г. и др. Имитационная модель развития агроценоза. — М.: Изд-во ВНИИСИ, 1984. — 83 с.
 
 
 Полуэктов Р. А., Кузнецов М. Я., Василенко Г. В. Моделирование водного обмена в агроэкосистемах. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1996. — 52 с.

Ссылки 
 Информация о работах лаборатории Р. А. Полуэктова по модели AGROTOOL
 Персональный сайт Р. А. Полуэктова
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 апреля
Родившиеся в 1930 году
Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики России
Доктора технических наук
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета